Пфлуг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пфлуг, Роберт (1832—1885) — лифляндский архитектор немецкого происхождения, действительный член Императорской академии художеств.
 Пфлуг, Юлиус фон (1499—1564) — известный католический богослов Германии, последний католический епископ в епархии Наумбург.